Ундзэн или Ундзен может означать:
 Ундзэн — японский город в префектуре Нагасаки.
 Ундзэн — вулкан в Японии на полуострове Симабара.